Ambriz Airport är en flygplats i Angola. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Luanda. Ambriz Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ambriz Airport är platt. Havet är nära Ambriz Airport åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Quincolo,  meter över havet,  kilometer nordost om Ambriz Airport. Trakten är glest befolkad. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Angola